Okręty US Navy o nazwie USS "Jamestown":
 Pierwszy "Jamestown" był slupem, który był w służbie w latach 1844-1892.
 Drugi "Jamestown" (PG-55) był kanonierką patrolową, która była w służbie w latach 1941-1946.
 Trzeci "Jamestown" (AGTR-3) był okrętem typu Liberty (AG-166), który został ukończony w 1945, następnie przerobiony i przemianowany w 1963, a przeklasyfikowany w 1964 na AGTR-3. Złomowany w 1970.
Jamestown